Чемпионат Германии по баскетболу 2012/2013 являлся 47 национальным первенством по баскетболу среди мужских команд. Он начался 3 октября 2012 и окончился 16 июня 2013.

Команды

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам сезона 2012/2013 чемпионат покинул :
 «Гёттинген» — 18-е место

Из Про А 2012/2013 квалифицировались :
 «Миттельдойчер» — 1-е место

Регулярный сезон

Плей-офф

Ссылки 
Официальный сайт турнира

Чемпионат Германии по баскетболу
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе